Mieścisko (gemeente), een gemeente in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Wągrowiecki
 Mieścisko (Groot-Polen), een dorp in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Wągrowiecki